SMS „Habicht” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty; pochodzi od ptaka drapieżnego – jastrzębia:
 SMS „Habicht” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Habicht” – niemiecka kanonierka typu Habicht z lat 70. XIX wieku
 SMS „Habicht” – austro-węgierski torpedowiec typu Schichau z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich